Darker — ежемесячный российский вебзин о жанре ужасов и мистике.
 Darker — обозначение для миколога-систематика Гранта Дакера (Grant Dooks Darker).
 Darker — компьютерная игра 1995 года от компании Psygnosis.